Śląsk Wrocław w europejskich pucharach w sezonie 2000/2001 wystąpił w rozgrywkach Suproligi. Możliwość gry w tych rozgrywkach dało mistrzostwo Polski zdobyte w sezonie 1999/00 oraz przede wszystkim ćwierćfinał w rozgrywkach Pucharu Saporty osiągnięty w poprzednim sezonie.

Rozgrywki grupowe 
Śląsk Wrocław w europejskich pucharach sezon 2000/2001, Suproliga, grupa A

Zespoły grupy A 
 Idea Śląsk Wrocław •  ALBA Berlin •  ASVEL Lyon-Villeurbanne •  CSKA Moskwa •  Croatia Osiguranje Split •  Lietuvos Rytas Wilno •  Maccabi Ness Ra’ananna •  Montepaschi Siena •  Panathinaikos Ateny •  Ulker Stambuł

Składy drużyn 
 Zepter Śląsk Wrocław
 4 Robert Kościuk • 5 Raimonds Miglinieks • 6 Dainius Adomaitis • 7 Rafał Bigus • 8 Tomasz Cielebąk • 9 Maciej Zieliński • 10 Adam Wójcik • 11 Aleksandar Avlijas • 12 Sean Marks • 13 Artur Bajer • 14 Joseph McNaull • 15 Dominik Tomczyk • 16 Sebastian Zwolak • trener Andrej Urlep

 ALBA Berlin
 4 Henrik Rödl • 5 Jörg Lütcke • 6 Sven Schultze • 7 Marko Pesič • 8 Derrick Phelps • 9 Teoman Öztürk • 10 Dejan Koturović • 11 Stefano Garris • 12 Wendell Alexis • 13 Tommy Thorwarth • 14 Stipo Papic • trener Emir Mutapčić

  ASVEL Lyon-Villeurbanne
 5 Amara Sy • 6 Joe Stephens • 7 Laurent Sciarra • 8 Laurent Pluvy • 9 Zakhar Pashutin • 10 Peter Hoffman • 11 Joakim Blom • 12 Yann Bonato • 13 David Frigout • 14 Jim Bilba • 15 Art Long • Frederic Miguel • Lassana Toure • trener Gregor Beugnot

  CSKA Moskwa
 4 Siergiej Panow • 5 Rusty La Rue • 6 Jadgar Karimow • 7 Igor Kudelin • 8 Nikołaj Padius • 9 Juris Umbraško • 10 Andriej Fietisow • 11 Gintaras Einikis • 12 Vladan Alanović • 13 Andriej Kirilenko • 14 Dmitri Domani • 15 Aleksandre Petrenko • Aleksiej Sawkow • trener Walery Tichonienko  

  Croatia Osiguranje Split
 4 Srdjan Subotić • 5 Alan Gregov • 6 Ivan Tomeljak • 7 Nikola Vujcić • 8 Andrija Žižić • 9 Terrence Rencher • 11 Joško Poljak • 12 Drago Pasalić • 13 Ante Grgurević • 14 Ross Land • 15 Živko Badžim • Roko-Leni Ukić • trener Jasmin Repesa 

  Lietuvos Rytas Wilno
 4 Arnas Kazlauskas • 5 Andrius Šležas • 6 Kęstutis Šeštokas • 7 Arvydas Macijauskas • 8 Ramūnas Šiškauskas • 9 Andrius Giedraitis • 10 Robertas Javtokas • 11 Greg Grant • 12 Valerij Cetović • 13 Rolandas Jarutis • 14 Eric Elliott • Gintaras Kadžiulis • Mantas Česnauskis • Pavelas Čiukinas • trener Šarūnas Sakalauskas

  Maccabi Ness Ra’ananna
 4 Kelly McCarty • 5 Jessie Salters • 6 Yaniv Green • 7 Ori Yitzhaki • 8 Alan Waldman • 9 Jovo Stanojević • 10 Dror Cohen • 11 Guy Kantor • 12 Miels Simon • 13 Nadav Bahar • 14 Lior Ardity • 15 Raphy Flotzky • Lior Ben David • trener Sharon Drucker  

  Montepaschi Siena
 4 German Scarone • 5 Brosi Gorenc • 6 Andrea Pilotti • 7 Marco Rossetti • 8 Travis Mays • 9 Giovanni Savio • 10 Brian Evans • 11 Paolo Alberti • 12 Ron Rowan • 13 Roberto Chiacig • 14 Sylvester Gray • 15 Davide Pessina • Domenico De Falco • Emilano Busca • trener Fabrizio Frates 

  Panathinaikos Ateny
 4 Frangiskos Alwertis • 5 Giorgios Kalaitzis • 6 Michael Koch • 7 Johnny Rogers • 8 Antonis Fotsis • 9 Ferdinando Gentile • 10 Dejan Bodiroga • 11 Darryl Middleton • 12 Željko Rebrača • 13 Pat Burke • 14 Oded Katasz • 15 Giorgios Ballogiannis • Andreas Glyniadakis • trener Željko Obradović

  Ulker Stambuł
 4 Quadre Lollis • 5 Serkan Erdoğan • 6 Ben Hendlogten • 7 Zaza Paczulia • 8 Milan Goljović • 9 Harun Erdenay • 10 Orhan Güler • 11 Tutku Açık • 12 Kerem Gönlüm • 13 Jean-Gael Percevaut • 14 Haluk Yıldırım • 15 Ufuk Sarıca • trener Murat Didin

Wyniki meczów grupowych

1 kolejka - 18/19 października 2000 roku

2 kolejka - 25/26 października 2000 roku

3 kolejka - 1/2 listopada 2000 roku

4 kolejka - 8/9 listopada 2000 roku

5 kolejka - 16/16 listopada 2000 roku

6 kolejka - 6/7 grudnia 2000 roku

7 kolejka - 13/14 grudnia 2000 roku

8 kolejka - 20/21 grudnia 2000 roku

9 kolejka - 3/4 stycznia 2001 roku

10 kolejka - 10/11 stycznia 2001 roku 

Śląsk Wrocław